Il Sir Matt Busby Player of the Year, conosciuto precedentemente come MUFC Members Player of the Year (1988-95), è un riconoscimento al miglior giocatore della stagione del Manchester United per i fan. Prende il suo nome dall'ex allenatore della squadra Sir Matt Busby, che ha allenato il club in due diversi periodi, dal 1945 al 1969 e dal 1970 al 1971. Il premio è stato intitolato a lui nel 1996, a seguito della sua morte nel 1994, e un nuovo trofeo è stato crato, una riproduzione in scala della statua di Busby che si trova all' esterno dell'Old Trafford.

Il suo primo vincitore è stato Brian McClair nel 1988, che è diventato inoltre il primo calciatore a vincerlo per due volte nel 1992. Da allora sei altri giocatori hanno vinto il premio più di una volta, dei quali quattro l'hanno vinto in stagioni consecutive: Roy Keane (1999, 2000), Ruud van Nistelrooij (2002, 2003), Cristiano Ronaldo (2007, 2008) e David de Gea (2014, 2015, 2016). La vittoria di Ronaldo nel 2008 l'ha fatto diventare il primo calciatore a vincere il trofeo per tre volte, avendolo vinto anche nel 2004. De Gea ha vinto il premio nel 2016 per il terzo anno consecutivo, diventando il secondo giocatore dopo Ronaldo a vincerlo per tre volte, e il primo a farlo consecutivamente. Dopo che Ander Herrera ha vinto il premio nel 2017, David de Gea è diventato il primo giocatore a vincere il premio per quattro volte, nel 2018.

Le votazioni si tengono al termine di ogni stagione, solitamente in aprile, e sono aperte a chiunque abbia un account sul sito ufficiale del club. Le votazioni si eseguivano originariamente per via postale quando nella stagione 1994-95 è stata introdotta la votazione tramite telefono. Il sistema di voto per posta era incluso nella rivista ufficiale del club, Inside United, e prima di ciò le votazioni erano aperte solo ai membri del fan club ufficiale della squadra, i quali ricevevano il modello per la votazione per posta. prima della creazione del fan club ufficiale un premio separato veniva assegnato dai membri del suo predecessore, l'independent Manchester United Supporters Club.

Altri premi stagionali assegnati dal Manchester United sono il Denzil Haroun Reserve Player of the Year Award, il Jimmy Murphy Young Player of the Year Award, il Players' Player of the Year Award e il Goal of the Season Award. Tra questi il Jimmy Murphy Young Player of the Year Award e il Players' Player of the Year Award sono assegnati dai giocatori. I trofei di ogni premio stagionale vengono assegnati in un'unica serata, che si tiene verso la fine della stagione e viene trasmessa live sul canale ufficiale della squadra, MUTV.

Vincitori 

I calciatori in grassetto giocano attualmente per il Manchester United

Vittorie per giocatore

Vittorie per posizione

Vittorie per nazionalità

Note 

Manchester United F.C.